Roman Hájek může být:
 Roman Hájek (herec) (* 1960) – český herec
 Roman Hájek (lékař) (* 1964) – český lékař
 Roman Hájek (novinář) (* 1988) – český novinář